Miejscowości w USA:
 Cortland – miejscowość w stanie Illinois, w hrabstwie DeKalb
 Cortland – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Gage
 Cortland – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cortland
 Cortland – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Trumbull
Gminy w USA:
 Cortland (ang. Cortland Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie DeKalb
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Cortland (ang. Cortland County) – w stanie Nowy Jork
Inne
 Cortland (jabłoń) – zimowa odmiana jabłoni